Pitane (en , «Pitánē») era una antiga ciutat grega de la costa d'Àsia Menor a la desembocadura del riu Evenos, a la badia d'Elea. Era una de les onze ciutats eòlies, i tenia grans avantatges comercials perquè posseïa dos ports, segons Heròdot i Estrabó. Hi va néixer el filòsof Arcesilau de Pítana.

Durant el regnat de l'emperador Titus va ser destruïda per un terratrèmol, l'any 80 i després d'això es va convertir en un llogaret que encara és mencionat al  per Hièrocles. Plini el Vell parla d'un riu, el Caneu, que no esmenta cap altre escriptor, que segurament és el que Claudi Ptolemeu anomena Pítanes, que sembla derivar del nom de la ciutat.

Correspon a la moderna Çandarlı.

Referències 

Ciutats d'Eòlia
Província d'Esmirna